Rösken ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Rösken-Winter (* 1966), deutsche Hochschullehrerin für Didaktik der Mathematik in der Grundschule 
 Eva Rösken (* 1984), deutsche Sportschützin